Dajna – rzeka na Pojezierzu Mrągowskim i Nizinie Sępopolskiej;
 Dajna – pieśń łotewska

Zobacz też 
 Dajny